Winch est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :

Harold Edward Winch, politicien canadien (:en:Harold Edward Winch) ;
Peter Winch est un philosophe analytique.

Personnage de fiction
Largo Winch est un héros de bande dessinée ;
Largo Winch est un film tiré de cette bande dessinée, sorti en décembre 2008.

Navigation
Le winch est un équipement de navigation permettant la démultiplication de la traction sur les cordages.

Homonymie de patronyme